Rash steht für:
 Hautausschlag; siehe Exanthem
 Rash (Manga), ein Manga von Tsukasa Hōjō
 Rash (Alabama), ein Ort im Jackson County (Alabama) im US-Bundesstaat Alabama

Rash ist der Familienname folgender Personen:
 Jim Rash (* 1971), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor

RASH ist die Abkürzung für:
 Red and Anarchist Skinheads, die größte Vereinigung kommunistischer und anarchistischer Skinheads

Siehe auch:
 Rush (Begriffsklärung)

RASH